Trollip ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Trollip (1895–1972), südafrikanischer Politiker
 Athol Trollip (* 1964), südafrikanischer Politiker